Ouija (/ˈwiːdʒə/), betűket és számokat tartalmazó tábla, melyet szellemekkel való kommunikációra használnak

Filmművészet
Ouija, 2003-ben bemutatott horrorfilm
Ouija, 2007-ben bemutatott Fülöp-szigeteki horrorfilm
Ouija, 2014-ben bemutatott amerikai horrorfilm
Ouija, 2015-ben bemutatott indiai horrorfilm
Ouija: A gonosz eredete, 2016-ban bemutatott amerikai horrorfilm, a 2014-es film folytatása
Ouija 4, 2015-ben bemutatott hongkongi horrorfilm
Ouija 3: The Charlie Charlie Challenge, 2016-ban bemutatott amerikai horrorfilm

Egyéb
Ouija Board, brit versenyló
"Ouija Board, Ouija Board", Morrissey 1989-ben megjelent kislemeze

Lásd még
Ouya